Михаил Фетисов:
 Фетисов, Михаил Алексеевич (1880—1934) — казачий командир, участник Гражданской войны.
 Фетисов, Михаил Иванович (1907—1960) — советский литературовед, критик.